

Geografia

Italia 
 Zolla, in sloveno Col – frazione capoluogo di Monrupino in provincia di Trieste

Slovenia 
 Zolla – frazione di Aidussina nel Goriziano

Persone 
 Elémire Zolla – saggista, filosofo e storico delle religioni italiano
 Michele Zolla – politico e funzionario italiano
 Venanzio Zolla – pittore italo-britannico

Altro 
 Zolla – figura araldica
 Zolla – suddivisione della litosfera nella tettonica a zolle

Altri progetti